Хайдун:

Хайдун — городской округ в Китае
Хайдун — река на Алтае
Хао Хайдун — китайский футболист